Anastasіja Vasyl'jeva ha battuto in finale Vitalija D'jačenko 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
 Anastasіja Vasyl'jeva (Campionessa)
 Ilona Kramen' (secondo turno)
 Margarita Gasparjan (semifinali)

 Valentina Ivachnenko (secondo turno)
 Gabriela Cé (primo turno)
 Tereza Martincová (quarti di finale)
 Valerija Solov'ëva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2014